«Звездачи» () — финская драма 2017 года режиссёра . Другое название фильма — Star Boys. Бюджет фильма составил €1 450 985, из которых €740 000 выделил .

Фильм был снят в регионе Оулу в феврале-июне 2016 года. Премьера фильма состоялась 1 февраля 2017 года в Гётеборге (Швеция) на 40-й Гётеборгском кинофестивале, в Финляндии картина была впервые показана 8 сентября 2017 года. Фильм был выбран для участия в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в июне 2017 года.

Сюжет 
Главные герои фильма — 13-летние школьники Веса и Каарло. Они живут в консервативном и религиозном городке в Северной Финляндии. Но наступили 1970-е и даже сюда добралась сексуальная революция. Пока взрослые пытаются сексуально раскрепоститься, научиться любить и чувствовать друг друга эмоции по-новому, их детям, только вставшим на порог во взрослую жизнь, предстоит пережить последствия разрушения традиционных моральных ценностей, найти своё место в меняющемся на глазах мире. Ситауция усугубляется тем, что городку, в котором живут герои, тоже предстоит измениться, его ожидает масштабная перестройка, в которой активно участвует отец одного из героев.

В ролях 
 Вили Саарела — Виса
  — Каарло
  — Тапио
 Пихла Вийтала — Марья
 Томи Энбуска — Антеро
  — Улла
  — Олави
  — Тюуне

Съёмочная группа 
 Режиссёр — 
 Сценарист — 
 Продюсеры — Мика Риталахти, Нико Риталахти, Петер Хилтунен (сопродюсер), Стефан Апелгрен (сопродюсер)
 Оператор — 
 Композитор — 
 Монтажёр — 
 Звукорежиссёр — Тони Остерхольм
 Декорации — Саара Йоро
 Костюмы — Рийта Рёпелинен

Отзывы

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы Финляндии
Фильмы на финском языке
Фильмы Финляндии 2017 года